Alaska, een van de staten van de Verenigde Staten
 Alaska (zangeres), een Spaans/Mexicaanse zangeres 
 Alaska TV, een Belgisch productiehuis
 Alaska (single), een single van Hugo Matthysen uit 1993

Films 
 Alaska (1930), een Amerikaanse korte animatiefilm
 Alaska (1944), een Amerikaanse avonturen/dramafilm
 Alaska (1968), een West-Duitse korte film
 Alaska (1989), een Nederlandse film van Mike van Diem
 Alaska (1996), een Amerikaanse film van Fraser Clarke Heston
 Alaska (1997), een Ierse film
 Alaska (2003), een Canadese televisiefilm